Beatriz Haddad Maia e Nadia Podoroska erano le detentrici del titolo, ma la Haddad Maia non ha partecipato per infortunio. La Podoroska ha fatto coppia con Mariana Duque Mariño, perdendo in finale contro Dalila Jakupovič e Irina Chromačëva con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Nao Hibino /  Miyu Katō (primo turno)
  Dalila Jakupovič /  Irina Chromačëva (campionesse)

 Lara Arruabarrena /  Alison Riske (semifinale)
 Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  María Fernanda Herazo /  Yuliana Lizarazo (primo turno)

 María Camila Osorio Serrano /  Jessica Plazas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colsanitas 2018